A 2004. évi nyári olimpiai játékok férfi teniszversenyét a chilei Nicolás Massú nyerte az amerikai Mardy Fish és a szintén chilei Fernando González Ciuffardi előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Roger Federer (Második kör)
  Andy Roddick (Harmadik kör)
  Carlos Moyà (Negyeddöntő)
  Tim Henman (Első kör)
  Juan Carlos Ferrero (Második kör)
 –
  Rainer Schüttler (Első kör)
  Sébastien Grosjean (Negyeddöntő)

<ol start="9">
  Marat Szafin (Második kör)
  Nicolás Massú (Olimpiai bajnok)
  Juan Ignacio Chela (Első kör)
  Pharadon Szricsaphan (Első kör)
  Andrei Pavel (Első kör)
  Nicolas Kiefer (Harmadik kör)
  Tommy Robredo (Harmadik kör)
  Fernando González Ciuffardi (Bronzérmes)

Tábla

Döntők

1. negyed

2. negyed

3. negyed

4. negyed

Források 
 Eredmények 

F1